Az 1936. évi nyári olimpiai játékokon a magyar csapat tagjaként 216 sportoló – 197 férfi és 18 nő – vett részt. Az olimpián szereplő sportág közül huszonegyben indult magyarországi versenyző. A magyarországi résztvevők száma az egyes sportágakban a következő volt:


Versenyzők sportáganként

A

Á

B

Cs

D

E

É

F

G

GY

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

ZS

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Magyarország az 1936. évi nyári olimpiai játékokon

M
Olimpiai témájú listák
Magyarország az olimpiai játékokon